Марина Орло́ва:
 Орлова, Марина Викторовна (род. 1986) — российская актриса, певица, теле- и радиоведущая, автор песен. Сценарист и продюсер, общественный деятель.
 Орлова, Марина Владимировна (род. 1980) — российский филолог-этимолог и видеоблогер.